Alexios II Komnenos (), född 14 september 1169 i Konstantinopel i Bysans, död september 1183 i Konstantinopel i Bysans, var en bysantinsk kejsare från 1180 till sin död.

Biografi 

Alexios Komnenos var son till kejsare Manuel I Komnenos och kejsarinna Maria av Antiokia, och kom på tronen som minderårig efter sin faders död. Han stod först under förmynderskap av sin moder och efter den ryktbara, med en massaker på Konstantinopels latinska befolkning förenade revolten 1182 under förmynderskap av sin fars kusin Andronikos I Komnenos, vilken i september 1183 lät strypa honom.

Anfäder

Referenser 

 Svensk uppslagsbok. Lund 1929

Födda 1169
Avlidna 1183
Män
Bysantinska kejsare